Legitimace, hovorově legitka může být:

 průkaz totožnosti – doklad, kterým se prokazuje totožnost
 členská legitimace – doklad o členství v nějakém spolku, občanském sdružení, o příslušnosti k nějaké instituci či společenské organizaci
  právní legitimace – oprávnění, zmocnění osoby k nějakému jednání
 zastaralý výraz znamenající uznání nemanželského dítěte za manželské

Související články 

 legitimita

Externí odkazy